William Dunlap Simpson (1823 - 1890), Amerikaans politicus, gouverneur van South Carolina vanaf 1879;
William Simpson (illustrator) (1823–1899), Schots illustrator en oorlogscorrespondent;
William Hood Simpson (1888 - 1980), Amerikaans militair, bevelhebber van het US Ninth Army in Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog;
William Kelly Simpson (1928), Amerikaans egyptoloog.